Il detentore del titolo era Marin Čilić, ma è stato eliminato in semifinale da Novak Đoković, che ha vinto il titolo contro Roger Federer per 6-4, 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (finale)
  Andy Murray (quarto turno)
  Kei Nishikori (primo turno)
  Stan Wawrinka (semifinale)
  Tomáš Berdych (quarto turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Rafael Nadal (terzo turno)
  Marin Čilić (semifinale)
  Milos Raonic (terzo turno)
  Gilles Simon (primo turno)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  John Isner (quarto turno)
  David Goffin (terzo turno, ritirato)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  Gaël Monfils (primo turno, ritirato)

  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Feliciano López (quarti di finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Dominic Thiem (terzo turno)
  Ivo Karlović (secondo turno)
  Viktor Troicki (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Bernard Tomić (terzo turno)
  Andreas Seppi (terzo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)
  Jérémy Chardy (quarto turno)
  Jack Sock (secondo turno, ritirato)
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
  Thomaz Bellucci (terzo turno)
  Guillermo García López (terzo turno)
<li>  Fabio Fognini (quarto turno)

Qualificati 

  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
  Alexander Zverev (primo turno)
  Guido Pella (primo turno) 
  Michael Berrer (primo turno)
  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  Yoshihito Nishioka (secondo turno)
  Jürgen Melzer (secondo turno)
  Matthew Ebden (primo turno)

  Evgenij Donskoj (secondo turno)
  Andrej Rublëv (primo turno)
  Tommy Paul (primo turno)
  John-Patrick Smith (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)
  Konstantin Kravčuk (primo turno)
  Alejandro González (primo turno)
  Illya Marchenko (secondo turno)

Wildcard 
  Jared Donaldson (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Austin Krajicek (secondo turno)
  Ryan Shane (primo turno)
  Frances Tiafoe (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2015
ATP World Tour 2015